Beickert ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Beickert (1912–1999), deutscher HNO-Mediziner und Hochschullehrer
 Silke Beickert (* 1980), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Albrecht Beickert (1920–1974), deutscher Internist